Falaniko ist der Familienname folgender Personen:

 Ben Falaniko (* 1979), amerikanisch-samoanischer Fußballspieler
 Lio Falaniko (* 1970), samoanischer Rugby-Union-Spieler